Carlos VIII es un título que puede referirse a:

 Carlos VIII de Suecia (c. 1408-1470);
 Carlos VIII de Francia (1470-1498).
 Carlos VIII, nombre con que reclamó el trono español Carlos Pío de Habsburgo (1909–1953).